Мария Жозе Бельгийская (Мария Жозе Шарлотта София Амелия Генриетта Габриэлла, 4 августа 1906 — 27 января 2001) — последняя королева Италии. Её 35-дневное правление, как королевы, принесло ей прозвище «Майская Королева».

Биография 

Принцесса Мария-Жозе родилась в Остенде, Бельгия, и была младшим ребёнком и единственной дочерью Альберта I, короля Бельгии и его супруги Елизаветы Баварской. При рождении она носила титул принцессы Саксен-Кобург-Готской. Она была названа в честь её бабушки, инфанты Марии-Жозе Португальской.

Брак 
Мария Жозе с детства была предназначена в супруги принцу Умберто, наследному принцу Италии из Савойской династии, в связи с чем была отдана в обучение в привилегированную школу-интернат для девочек Институт Сантиссима-Аннунциата во Флоренции.

Свадьба Умберто и Марии Жозе состоялась 8 января 1930 года в Риме, после свадьбы Мария Жозе получила титул принцессы Пьемонтской.
После вступления в брак с Умберто ей было предложено изменить своё имя на итальянский манер — Мария-Джузеппа, но она отказалась.

Брак Марии-Жозе не был счастливым. Принцесса призналась в этом много лет спустя: «Мы никогда не были счастливы». В то время в Европе не было другого претендента-католика на престол в Европе. После падения итальянской монархии пара стала жить раздельно.

Контакты с союзниками во время Второй мировой войны 
Во время Второй мировой войны Мари-Жозе была одним из очень немногих дипломатических каналов между немецко-итальянским лагерем и другими европейскими странами, вовлеченными в войну, так как она была сестрой Леопольда III, короля Бельгии. Британский дипломат в Риме записал, что принцесса Пьемонтская была единственным членом итальянской королевской семьи с хорошим политическими суждениями.

В октябре 1939 года принцесса Мария-Жозе была назначена президентом Красного Креста Италии, на церемонии присутствовала Принцесса Ирена Греческая и Датская и герцогиня Aoстская.

Мария-Жозе сочувствовала партизанам и находила им убежище в Швейцарии, контрабандное оружие, деньги и пищу. Её даже хотели назначить начальником партизанских групп, но она отказалась.

«Майская Королева» 
После бегства из Италии её свекра, короля Виктора Эммануила III, её муж стал королём под названием Генерал-лейтенант Королевства. Они с Марией-Жозе путешествовали по Италии, где произвели положительное впечатление.

Мария-Жозе стала королевой Италии 9 мая 1946 года и правила до 12 июня 1946 года, когда монархия была упразднена путём референдума. После ликвидации монархии (54 % против 46 %) она и её муж покинули страну 13 июня 1946 года.

В эмиграции семья собиралась немного пожить в Португалии, но Мария-Жозе и Умберто решили жить раздельно. Мария-Жозе и их четверо детей вскоре уехали в Швейцарию, где она прожила большую часть своей жизни, в то время как Умберто остался в Португалии. Однако пара никогда не разводилась, отчасти по политическим причинам; Умберто жил надеждой (хотя она и снижалась с годами) вернуться на престол, и развод считался потенциально опасным для короля-католика. Оба супруга были также религиозно набожны (что необычно для членов королевской семьи Италии).

Смерть 
Какое-то время она жила в Мексике со своей дочерью, принцессой Марией-Беатрисой, и её детьми. Мария-Жозе вернулась в Италию только после смерти мужа в 1983 году. Мария-Жозе умерла в клинике Женевы от рака легких в возрасте 94 лет, пережив двух своих братьев и некоторых из её племянниц и племянников. Смерть Марии-Жозе сыграла важную роль в оказании влияния на итальянское правительство в вопросе внесения поправки в конституцию, что позволило членам итальянской королевской семьи жить на территории Италии.

Дети 
Супруги имели троих дочерей и сына:
 Мария Пиа (род. 1934) — в первом браке принцесса Югославская, супруга принца Александра, во втором — принцесса Бурбон-Пармская, супруга принца Мишеля, имеет четверых детей от первого брака:
Димитрий (род. 1958) — не женат;
 Михаил (род. 1958) — не женат;
 Сергей (род. 1963) — женат на Элеоноре Реджнери;
 Елена Ольга (род. 1963) — супруга Тьери Гоббера, трое детей;
 Виктор Эммануил (род. 1937) — претендент на престол Италии, женат на Марии Дори, имеют одного сына:
Эммануил Филиберт (род. 1972) — принц Венецианский и Пьемонский, женат на Клотильде Куро, две дочери;
 Мария Габриэлла (род. 1940) — супруга Роберта Зеленгери де Валькано, имеют одну дочь:
 Мария Елизавета (род. 1972) — супруга Оливера Джансенса, имеют троих детей;
 Мария Беатриче (род. 1943) — супруга Луиса Рафаэля Рейна-Корвалан и Диллон, имеют троих детей:
 Рафаэль Умберто (1970—1994) — был женат на Маргарет Тайлер, одна дочь;
 Патрицио (род. и умер в 1971);
 Беатриче (род. 1973) — супруга Артура Пандо и Мардрет, одна дочь.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Royal House of Belgium
 Royal House of Italy
 Генеалогия:
 Genealogy of the Royal Family of Belgium (House Saxe-Coburg-Gotha)
 Genealogy of the Royal Family of Italy (House of Savoy) — информация о внуках Марии-Жозе.
 «The May Queen» from eurohistory.com
 Website of the «Queen Marie José international musical composition prize»
 short biography in February 2001 issue of «La Rondine»
 Italy’s last queen dies BBC report

Принцессы Бельгии
принцессы Саксен-Кобург-Готские
Принцессы Италии
Супруги монархов Италии
Савойская династия